Дем'янівська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Дем'янівська сільська рада — Луганська область, Білокуракинський район
 Дем'янівська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район